Грасия () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грасия, Карлос (род. 1993) — испанский футболист, защитник.
 Грасия, Рубен (более известный как Кани; род. 1981) — испанский футболист, правый полузащитник «Атлетико Мадрид».
 Грасия, Хавьер (род. 1970) — испанский футболист, полузащитник.
 Де Грасия, Хайме (род. 1993) — панамский футболист, вратарь.
 Паскуаль Грасия, Каролина (род. 1976) — испанская спортсменка, представляла художественную гимнастику в индивидуальных упражнениях. 
 Сан-Хосе-де-Грасия — небольшой город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Агуаскальентес.

См. также 
 Грасиа